Britten puede expresar a:

Músicos 
 Benjamin Britten, compositor inglés.
  Tony Britten, compositor inglés

Botánicos 
 James Britten, 1846-1924 

L.L.Britten - Lillian Louisa Britten 1886-1952.